Азраил — ангел смерти в различных мифологиях. Также:

 «Азраил» — опера Альберто Франкетти (1888).
 «Азраил» — симфония Йозефа Сука (1905—1906).